Harley ist
 ein Vorname, siehe Harley (Vorname) – dort auch Namensträger

Harley ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Harley (* 1941), britischer General
 Bob Harley (1888–1958), schottisch-kanadischer Fußballspieler
 Jim Harley (1917–1989), schottischer Fußballspieler
 John Harley (1886–1959), uruguayischer Fußballspieler
 Joseph Emile Harley (1880–1942), US-amerikanischer Politiker
 Katherine Harley (1855–1917), britische Frauenrechtlerin
 Raymond Mervyn Harley (* 1936), britischer Botaniker
 Robert Harley, 1. Earl of Oxford and Earl Mortimer (1661–1724), britischer Politiker
 Ronald G. Harley (1940–2017), südafrikanischer Elektroingenieur
 Rufus Harley (1936–2006), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Steve Harley (* 1951), englischer Musiker
 William S. Harley (1880–1943), US-amerikanischer Unternehmer

Harley heißen folgende Unternehmen:
 Harley-Davidson, amerikanischer Motorradhersteller

Siehe auch:
 Harlay
 Harley Davidson & The Marlboro Man, amerikanischer Film aus dem Jahr 1991
 Harley Quinn, amerikanische Comicserie
 Harleian Collection, Sammlung von Handschriften, die von dem britischen Staatsmann Robert Harley, 1. Earl of Oxford and Mortimer (* 1661 † 1724) und seinem Sohn Edward (1689–1741) zusammengetragen wurde
 Harly